

Astronomia 
 1966 Tristan – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Tristan – film per la TV del 1975 diretto da Herbert Ballmann
 Tristan – film del 2003 diretto da Philippe Harel

Letteratura 
 Tristan – poema cavalleresco
 Tristan – KnightMare Frame di Anya Alstreim nel manga Code Geass: Nightmare of Nunnally
 Tristan - figlio di Meliodas e Elizabeth nel manga e anime the seven deadly sins (Nanatsu no taizai e nel manga Four Knights of the Apocalypse.

Onomastica 
Tristan – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Tristano

Persone 
Diego Tristán – calciatore spagnolo
Flora Tristan – scrittrice francese
Frédérick Tristan – scrittore francese
Luis Tristán – pittore spagnolo
Pío de Tristán – generale e politico spagnolo

Pagine correlate
Tristana
Tristano